Гертру́да — німецьке жіноче особове ім'я.

українські імена

Персоналії

Монархи 
 Гертруда Бабенберзька (Австрійська)
 Гертруда Бабенберзька (Тюрингська) 
 Гертруда Брауншвейзька
 Гертруда Велика
 Гертруда Зульцбахська
 Гертруда Нівельська
 Гертруда Польська
 Гертруда Саксонська
 Гертруда Суплінбурзька

Інші 
 Гертруда (персонаж)

Жіночі імена
Германські імена